Esistono più comuni francesi con questo nome

Berneuil – Charente
Berneuil – Charente Marittima
Berneuil – Somme
Berneuil – Alta Vienne